Ранчо ла Асијенда има више значења:

 Ранчо ла Асијенда (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Асијенда (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Асијенда (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Асијенда (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику